Juncoense – abitanti di Junco do Maranhão
Juncoense – abitanti di Junco do Seridó
Juncoense – abitanti di Lago do Junco